Luci Manli Torquat (llegat), llegat el 295 aC.
 Luci Manli Torquat (cònsol), cònsol el 65 aC
 Luci Manli Torquat (pretor), pretor el 49 aC